CMR est un sigle composé des trois lettres C, M et R qui peut signifier :

Comme acronyme

Entreprises et institutions 

 Centre de montage et de récupération, un constructeur de motos français ;
 Collège militaire royal du Canada ;
 , une écurie de compétition automobile française ;
 Cité mixte régionale

Commerce et communications 

 Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route ;
 Conférence mondiale des radiocommunications ;
 Cargo Movement Requirement, équivalent en langue anglaise de la “lettre de voiture CMR”, document qui décrit les conditions et la nature d'un chargement de marchandise par la route.
 , un programme européen de lutte contre l'insécurité des routes maritimes critiques ; 
 , un système de Gestion de la relation client

Domaine des sciences et techniques 

 cancérogène, mutagène et reprotoxique, une catégorie de produits chimiques dangereux, en particulier dans la réglementation européenne REACH ;
 capture-marquage-recapture, une méthode de suivi de population animale en écologie ;
 CMR (conventional magnetic recording), une méthode d'enregistrement perpendiculaire sur les disques durs.

Autres 
 Caisse marocaine des retraites ; 
 Centres musicaux ruraux ; 
 Chrétiens dans le monde rural ; 
 , un collectif de rap français ;
 caisse mutuelle régionale ;
 , ou Mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti politique camerounais.

Comme code 
CMR est aussi un code qui peut signifier :
 Cameroun, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 Aéroport de Colmar - Houssen, à Colmar, en France, selon la liste des aérodromes en France.

Code
Abréviation